Betegnelsen ratio bruges om flere ting:
Fornuft
årsag
Forholdstal  – forholdet mellem to (eller flere) tal
plan
system
frekvens

Kilder/henvisninger